Фондовая биржа Карачи (Karachi Stock Exchange Ltd., KSE) — крупнейшая из трех пакистанских бирж, расположена в Карачи. Основана в 1947 году. Принадлежит зарегистрированным на бирже брокерским фирмам.
       
 Объём торгов: $280 млрд
 Листинг: 663 компании (2006 год).
 Капитализация: $54,284 млрд (2006 год).
 Прибыль: около $3 млн (2004 год).
 Основной индекс: KSE 100 — отражает состояние 100 крупнейших компаний, на которые приходится до 90 % капитализации биржи.

События и происшествия 
С 2002 года внесена журналом Business Week в список наиболее динамично развивающихся площадок в мире. За 2002 год её основной индекс KSE 100 вырос на 112,2 %.

Споры 
Споры между инвесторами и членами биржи решаются путём обсуждений Арбитражного комитета Биржи.

См. также 
 Другие фондовые биржи Пакистана:
 Исламабадская фондовая биржа
 Лахорская фондовая биржа
 Список фондовых бирж
 Список Южно-Азиатских фондовых бирж
 Компании, имеющие листинг акций на бирже Карачи

Ссылки 
 Сайт биржи Карачи

Карачи
Южноазиатские фондовые биржи
Экономика Карачи
1947 год в Пакистане
1947 год в экономике